Mantille en diverses langues ;

Personnalités 
 Félix Mantilla Botella (1974-), joueur de tennis espagnol
 Manuel Mantilla Rodríguez (1973-), boxeur cubain
 
 María Julia Mantilla García (1984-), mannequin péruvienne
 Matias Mantilla
 Rosmit Mantilla

Bateau 
 , d'après Manuel Florencio Mantilla

Paronyme